|-
| 2101 Adonis || 1936 CA || 12 februarie 1936 ||  || E. Delporte
|-
| 2102 Tantalus || 1975 YA || 27 decembrie 1975 || Palomar || 
|-
| 2103 Laverna || 1960 FL || 20 martie 1960 ||  || 
|-
| 2104 Toronto || 1963 PD || 15 august 1963 ||  || Karl W. Kamper
|-
| 2105 Gudy || 1976 DA || 29 februarie 1976 || La Silla || 
|-
| 2106 Hugo || 1936 UF || 21 octombrie 1936 || Nice || 
|-
| 2107 Ilmari || 1941 VA || 12 noiembrie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 2108 Otto Schmidt ||  || 4 octombrie 1948 ||  || P. F. Șain
|-
| 2109 Dhotel ||  || 13 octombrie 1950 ||  || 
|-
| 2110 Moore-Sitterly || 1962 RD || 7 septembrie 1962 ||  || 
|-
| 2111 Tselina || 1969 LG || 13 iunie 1969 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2112 Ulyanov || 1972 NP || 13 iulie 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2113 Ehrdni ||  || 11 septembrie 1972 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2114 Wallenquist || 1976 HA || 19 aprilie 1976 ||  || 
|-
| 2115 Irakli || 1976 UD || 24 octombrie 1976 || La Silla || 
|-
| 2116 Mtskheta || 1976 UM || 24 octombrie 1976 || La Silla || R. M. West
|-
| 2117 Danmark || 1978 AC || 9 ianuarie 1978 || La Silla || R. M. West
|-
| 2118 Flagstaff || 1978 PB || 5 august 1978 || Anderson Mesa || 
|-
| 2119 Schwall || 1930 QG || 30 august 1930 || Heidelberg || M. F. Wolf, 
|-
| 2120 Tyumenia || 1967 RM || 9 septembrie 1967 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2121 Sevastopol || 1971 ME || 27 iunie 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2122 Pyatiletka || 1971 XB || 14 decembrie 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2123 Vltava ||  || 22 septembrie 1973 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2124 Nissen || 1974 MK || 20 iunie 1974 ||  || 
|-
| 2125 Karl-Ontjes || 2005 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2126 Gerasimovich || 1970 QZ || 30 august 1970 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2127 Tanya ||  || 29 mai 1971 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 2128 Wetherill || 1973 SB || 26 septembrie 1973 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 2129 Cosicosi || 1973 SJ || 27 septembrie 1973 ||  || P. Wild
|-
| 2130 Evdokiya ||  || 22 august 1974 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2131 Mayall || 1975 RA || 3 septembrie 1975 ||  || 
|-
| 2132 Zhukov ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2133 Franceswright || 1976 WB || 20 noiembrie 1976 ||  || 
|-
| 2134 Dennispalm || 1976 YB || 24 decembrie 1976 || Palomar || 
|-
| 2135 Aristaeus || 1977 HA || 17 aprilie 1977 || Palomar || S. J. Bus, E. F. Helin
|-
| 2136 Jugta || 1933 OC || 24 iulie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2137 Priscilla || 1936 QZ || 24 august 1936 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2138 Swissair || 1968 HB || 17 aprilie 1968 ||  || P. Wild
|-
| 2139 Makharadze || 1970 MC || 30 iunie 1970 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2140 Kemerovo || 1970 PE || 3 august 1970 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2141 Simferopol ||  || 30 august 1970 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2142 Landau || 1972 GA || 3 aprilie 1972 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 2143 Jimarnold || 1973 SA || 26 septembrie 1973 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 2144 Marietta ||  || 18 ianuarie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2145 Blaauw || 1976 UF || 24 octombrie 1976 || La Silla || 
|-
| 2146 Stentor || 1976 UQ || 24 octombrie 1976 || La Silla || R. M. West
|-
| 2147 Kharadze || 1976 US || 25 octombrie 1976 || La Silla || R. M. West
|-
| 2148 Epeios || 1976 UW || 24 octombrie 1976 || La Silla || R. M. West
|-
| 2149 Schwambraniya || 1977 FX || 22 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2150 Nyctimene || 1977 TA || 13 octombrie 1977 || Palomar || 
|-
| 2151 Hadwiger || 1977 VX || 3 noiembrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 2152 Hannibal || 1978 WK || 19 noiembrie 1978 || Zimmerwald || P. Wild
|-
| 2153 Akiyama || 1978 XD || 1 decembrie 1978 ||  || 
|-
| 2154 Underhill || 2015 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2155 Wodan || 6542 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2156 Kate || A917 SH || 23 septembrie 1917 ||  || S. I. Beliavskii
|-
| 2157 Ashbrook || A924 EF || 7 martie 1924 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2158 Tietjen || 1933 OS || 24 iulie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2159 Kukkamäki || 1941 UX || 16 octombrie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 2160 Spitzer || 1956 RL || 7 septembrie 1956 ||  || 
|-
| 2161 Grissom || 1963 UD || 17 octombrie 1963 || Brooklyn || Indiana University
|-
| 2162 Anhui || 1966 BE || 30 ianuarie 1966 ||  || 
|-
| 2163 Korczak ||  || 16 septembrie 1971 ||  || 
|-
| 2164 Lyalya ||  || 11 septembrie 1972 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 2165 Young || 1956 RJ || 7 septembrie 1956 ||  || 
|-
| 2166 Handahl || 1936 QB || 13 august 1936 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 2167 Erin || 1971 LA || 1 iunie 1971 ||  || 
|-
| 2168 Swope ||  || 14 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 2169 Taiwan ||  || 9 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 2170 Byelorussia || 1971 SZ || 16 septembrie 1971 ||  || 
|-
| 2171 Kiev ||  || 28 august 1973 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2172 Plavsk ||  || 31 august 1973 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 2173 Maresjev ||  || 22 august 1974 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 2174 Asmodeus || 1975 TA || 8 octombrie 1975 || Palomar || S. J. Bus, 
|-
| 2175 Andrea Doria || 1977 TY || 12 octombrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 2176 Donar || 2529 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2177 Oliver || 6551 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 2178 Kazakhstania ||  || 11 septembrie 1972 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2179 Platzeck || 1965 MA || 28 iunie 1965 ||  || 
|-
| 2180 Marjaleena || 1940 RJ || 8 septembrie 1940 || Turku || 
|-
| 2181 Fogelin || 1942 YA || 28 decembrie 1942 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 2182 Semirot ||  || 21 martie 1953 ||  || 
|-
| 2183 Neufang || 1959 OB || 26 iulie 1959 ||  || 
|-
| 2184 Fujian ||  || 9 octombrie 1964 ||  || 
|-
| 2185 Guangdong || 1965 WO || 20 noiembrie 1965 || Nanking || Purple Mountain Observatory
|-
| 2186 Keldysh ||  || 27 septembrie 1973 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 2187 La Silla || 1976 UH || 24 octombrie 1976 || La Silla || 
|-
| 2188 Orlenok ||  || 28 octombrie 1976 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 2189 Zaragoza || 1975 QK || 30 august 1975 ||  || 
|-
| 2190 Coubertin ||  || 2 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 2191 Uppsala ||  || 6 august 1977 ||  || 
|-
| 2192 Pyatigoriya || 1972 HP || 18 aprilie 1972 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 2193 Jackson || 1926 KB || 18 mai 1926 ||  || 
|-
| 2194 Arpola || 1940 GE || 3 aprilie 1940 || Turku || 
|-
| 2195 Tengström ||  || 27 septembrie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 2196 Ellicott || 1965 BC || 29 ianuarie 1965 ||  || 
|-
| 2197 Shanghai || 1965 YN || 30 decembrie 1965 ||  || 
|-
| 2198 Ceplecha || 1975 VF || 7 noiembrie 1975 ||  || 
|-
| 2199 Kleť || 1978 LA || 6 iunie 1978 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 2200 Pasadena || 6090 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-